

Persone 
Alessandro Bazzani – abate e drammaturgo italiano
Alessandro Bazzani – scenografo e pittore italiano
Cesare Bazzani – architetto italiano
Fabio Bazzani – calciatore italiano
Gaspare Bazzani – pittore vedutista italiano
Giuseppe Bazzani – pittore italiano
Lugano Bazzani (1916-2003) – poeta italiano

Altro 
 Bazzani – cognome italiano
Giacomo Bazzani e figli – ditta di organari